Йылдырым (: молния) — турецкая фамилия, а также термин.

Известные носители 
 Йылдырым, Авни (род. 1991) — турецкий боксёр.
 Йылдырым, Ахмет (род. 1974) — турецкий футболист, игравший на позиции защитника.
 Йылдырым, Бинали (род. 1955) — турецкий государственный и политический деятель.
 
 Йылдырым, Недждет (1943—1969) — турецкий футболист. 
 Йылдырым, Озкан (род. 1993) — немецкий футболист турецкого происхождения, полузащитник.
 Йылдырым, Серджан (род. 1990) — турецкий футболист, нападающий. Игрок клуба «Галатасарай» и сборной Турции.

 Йылдырым, Рукийе (род. 1991) — турецкая тхэквондистка.
 Йылдырым, Фатма Видади кызы (род. 1973) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.

Топоним 
 Йылдырым — район провинции Бурса (Турция), часть города Бурса.

Иное 
 Группа армий «Йылдырым» — воинское формирование (группа армий) вооружённых сил Османской империи времён Первой мировой войны.